Die Saison 2000/01 war die 6. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die siebente als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der FC Eintracht Schwerin und stieg zur Saison 2001/02 in die Oberliga Nordost auf.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

200001
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2000 01